А́дальберт Шта́йнер (), также известный как Штайнер II (), в отличие от своего брата Рудольфа Штайнера; 24 января 1907, Тимишоара — 12 октября 1994) — румынский футболист, защитник, участник первого чемпионата мира по футболу в составе сборной Румынии.

Биография 
Играл за клубы «Униря» и «Кинезул» родного города Тимишоара. С 1926 года стал выступать за сборную страны. В 1929—1930 гг. принимал участие в матчах Балканского кубка. На чемпионате мира в Уругвае сыграл стартовый матч против сборной Перу. Этим матчем его карьера в национальной сборной завершилась.

Итого: 10 матчей / 0 голов; 6 побед, 1 ничья, 3 поражения.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте Romaniansoccer.ro 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки ФК «Кинезул»